Entrapment (englisch „Fallenstellen“) steht für:

 Tendenz, sich einer früher getroffenen Entscheidung verpflichtet zu fühlen, siehe eskalierendes Commitment
 eine nachrichtendienstliche oder polizeiliche Operation, siehe Sting-Operation #Anwendung in Deutschland
 Entrapment, Originaltitel von Verlockende Falle, US-amerikanischer Spielfilm (1999)